Влади́мир Маке́ев:
 
 Макеев, Владимир Иванович (род. 1957) — советский горнолыжник, участник двух Олимпийских игр.
 Макеев, Владимир Михайлович (род. 1947) — контр-адмирал, Герой Российской Федерации.
 Макеев, Владимир Петрович (1836—1900) — генерал-лейтенант, участник Крымской, Кавказской и русско-турецкой 1877—1878 войн.